Во-ан-Бюже́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Ланьё. Округ коммуны — Белле.

Код INSEE коммуны — 01431.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к юго-востоку от Парижа, в 45 км северо-восточнее Лиона, в 33 км к югу от Бурк-ан-Бреса.

Юго-восточная часть территории коммуны покрыта лесами.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1169 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 747 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 588 были экономически активными, 159 — неактивными (показатель активности — 78,7 %, в 1999 году было 73,4 %). Из 588 активных жителей работали 549 человек (303 мужчины и 246 женщин), безработных было 39 (18 мужчин и 21 женщина). Среди 159 неактивных 42 человека были учениками или студентами, 74 — пенсионерами, 43 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Редавалле (Италия)

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн